Плантен:

 Плантен, Христофор (около 1520—1589) — южнонидерландский (фламандский) издатель и типограф французского происхождения.
 Плантен ун Бломен — общественный парк в Гамбурге, основанный в 1930 году.